La DFB-Ligapokal 1999 (nota in italiano anche come Coppa di Lega tedesca 1999) è stata la quarta edizione della Coppa di Lega tedesca.

Si è svolta nel luglio 1999 ed è stata vinta per la terza volta consecutiva dal Bayern Monaco, che ha battuto in finale il  per 2-1.

Partecipanti

Tabellone

Turno preliminare

Semifinali

Finale

Formazioni

Classifica marcatori

Collegamenti esterni

Calcio nel 1999
 1999